Безработное восстановление () или безработный рост () представляет собой экономическое явление, при котором экономический рост сопровождается неизменным или снижающимся уровнем занятости. Впервые термин был использован в статье в «The New York Times» в 1935 году.

Причины 
Экономисты расходятся во мнениях относительно причины и способов лечения безработного восстановления: некоторые утверждают, что повышение производительности труда путём автоматизации позволяет экономике расти без уменьшения безработицы. Другие заявляют, что обвинять автоматизацию — яркий пример заблуждения луддитов и что безработное восстановление проистекает из структурных изменений на рынке труда: сохранение безработицы — следствие того, что работники меняют место работы или отрасль занятости..

Объединение бизнеса 
Некоторые исследователи утверждают, что замедление создания рабочих мест в США происходит из-за более широкого  и роста монополий и олигополий. Аргумент состоит в следующем: малые предприятия создают большинство рабочих мест в Америке; малые предприятия испытывают большие затруднения в условиях мощного существующего бизнеса (сравни с  Фридриха Листа, применяемым на уровне отраслей, а не отдельных фирм).

Рост численности населения и рост занятости 
При анализе безработного восстановления необходимо учитывать рост численности населения. Иммигранты и молодёжь, вливающиеся в ряды рабочей силы, часто соглашаются на более низкую зарплату, создавая  среди тех, кто был занят ранее.

 США не даёт данных о занятости трудоспособного населения (в возрасте от 16 до 65 лет). Включение лиц пенсионного возраста в статистику занятости может приводить к тому, что она не отражает увеличение числа рабочих мест на фоне роста населения. Кроме того, при изучении статистических данных Бюро может возникнуть неверное понимание самого термина «трудовые ресурсы»: в этот термин не включены миллионы трудоспособных лиц. Бюро определяет рабочую силу как тех, кто официально безработен (U-3) и тех, кто официально трудоустроен (на 1 час или более).

И вновь, поколение бэби-бумеров стало генератором перемен, на этот раз при выходе их на пенсию. Более того, безработное восстановление после рецессии 2001 года, соединённое с суровыми экономическими последствиями рецессии 2007—2009 годов, вызвало сбои на рынке труда. В первые 12 лет XXI века рост населения замедлился и участие трудовых ресурсов в экономике в целом снизилось. Как следствие, рост трудовых ресурсов тоже замедлился. Бюро статистики труда (БСТ) прогнозирует, что в следующие 10 лет трудовые ресурсы будут стареть и медленно расти, участие трудовых ресурсов в экономике (доля экономически активного населения) будет снижаться, трудовые ресурсы станут более разнородными в расовом и этническом плане.

Следующая таблица отображает рост занятости год к году по сравнению с ростом населения (для лиц в возрасте до 65 лет). Таким образом, здесь не учитывается выход бэби-бумеров на пенсию (этот фактор требует отдельного анализа). Таблица включает в себя данные Бюро статистики труда и Текущих обследований населения — применительно к  и соответствующему уровню занятости, начиная с 1948 года и вплоть до октября 2013 года, возрастом 16 лет и старше и 65 лет и старше. Население в трудоспособном возрасте определяется путём вычитания лиц старше 65 лет из гражданского неинституционального населения и уровня занятости, соответственно. Изменения в численности трудоспособного населения и в уровне занятости трудоспособного населения показаны для десятилетий, уровень занятости в процентах также показан для десятилетий.

При пересчёте на десятилетия, в первом десятилетии XXI века США показали прирост занятости лишь в 5 человек на 100 человек прироста населения трудоспособного возраста.

См. также 
 Деиндустриализация

Примечания

Ссылки 
 Exploding Productivity Growth: Context, Causes, and Implications

Экономический рост
Безработица